Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano di detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Marcelo Melo per 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
   Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale)

  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinale)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (semifinale)

Qualificati

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (primo turno)

Lucky Loser 

  Treat Huey /  Scott Lipsky (quarti di finale)

Wildcard

  Samuel Groth /  Lleyton Hewitt (primo turno)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Treat Huey /  Scott Lipsky (ultimo turno, Lucky Loser)

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (qualificati)

Qualificati

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe

Lucky Loser

  Treat Huey /  Scott Lipsky

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2015
ATP World Tour 2015